Арапарикуаро има више значења:

 Арапарикуаро (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Арапарикуаро, Апарикуаро (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику